Турнир BNP Paribas Masters 2009 года в мужском парном разряде проводится в 35-й раз. В основной сетке турнира 24 пары, две из которых попали в основу, получив специальное приглашение от организаторов.

Действующие чемпионы турнира — пара Йонас Бьоркман / Кевин Ульетт — не защищали свой титул, однако зимбабвиец принимал участие в турнире (в паре с Бруно Соаресом) и проиграл уже во втором раунде.

Посев 
Все посеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Титул)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Второй раунд)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес ''(Второй раунд)

<li>  Уэсли Муди /  Дик Норман (Второй раунд)
<li>  Юлиан Ноул /  Энди Рам (Второй раунд)
<li>  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски (Полуфинал)
<li>  Франтишек Чермак /  Михал Мертиняк (Полуфинал)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

BNP Paribas Masters 2009